Ана Тижу или Анита Тижу (; полное имя — Анамария Мерино Тижу, ; родилась ) — франко-чилийская певица. В конце 1990-х была известна в странах Латинской Америки как MC хип-хоп группы Makiza.

Более широкую известность вне этих стран Тижу получила после выпуска своего второго сольного альбома , одноимённая песня которого вошла в саундтрек к сериалу «Во все тяжкие» и к видеоигре «FIFA 11».

Биография 
Ана родилась во французском городе Лилль и является дочерью чилийских эмигрантов, которые покинули страну после военного переворота 1973 года в Чили и переселились во Францию. Уже через год после её рождения вся семья переехала в Париж. В 1983 году, в возрасте шести лет, Тижу впервые уехала из Франции чтобы навестить своих бабушку и дедушку в Чили, а в 1990 году вместе со своей семьёй переехала туда насовсем.

Makiza 

В 1997 году вошла в состав новой группы Makiza. В следующем году ими был выпущен первый совместный альбом Vida salvaje.

Их следующий альбом, Aerolíneas Makiza, выпустила компания Sony Music Entertainment в 1999 году, которая после успеха группы  заинтересовалась чилийским рэпом. В следующем году они выпустили кавер-версию песни «Somos tontos, no pesados» группы , которая оказалась их заключительной совместной работой, так как в том же году группа прекратила существование из-за занятости её в членов в своих личных проектах.

В 2001 году Тижу вернулась во Францию, где записала свой первый сольный трек «Santiago Penando Estás» для трибьют-альбома памяти певицы Виолетты Парры  Después de Vivir un Siglo, который вышел как во Франции, так и в Чили.

Через два года, в 2003, снова вернулась в Чили, где начала принимать участие в некоторых музыкальных проектах: выступала с фанк-группой Alüzinati и совместно с мексиканской певицей Джульетой Венегас записала песню «Lo que tú me das», которая стала саундтреком к чилийскому фильму .

В 2004 году группа снова воссоединилась и ещё через год выпустила свой третий альбом Casino Royale. Однако в 2006 году Тижу окончательно покинула группу и начала свою сольную карьеру.

Сольная карьера 

В ноябре 2006 года Тижу впервые дебютировала как сольная артистка выпустив свой первый сингл «Ya no fue». Из-за проблем с лейблом её первый альбом La Oreja так и не был выпущен. В том же году она вновь начала сотрудничать с Венегас и записала вместе с ней песню «Eres para mi» для альбома Limon y sal.

В сентябре 2007 Ана выпустила свой первый сольный альбом под независимым лейблом Oveja Negra, он получил название Kaos, а двумя годами позже, в октябре 2009, вышел 1977 названный по году её рождения. Второй альбом стал её возвращением к исполнению рэпа и был выдержан в духе песен времён «золотого века хип-хопа». После выпуска 1977 Тижу получила известность и за пределами Латинской Америки. В марте 2010 года Ана начала свой первый гастрольный тур по США. В мае того же года Том Йорк, солист группы Radiohead, сообщил, что ему нравится этот альбом и посоветовал всем своим поклонникам его послушать. Заглавную песню альбома он назвал одной из лучших песен лета.

В 2011 году песня «1977» была включена как саундтрек к игре «FIFA 11». Она также звучит в пятой серии четвёртого сезона сериала «Во все тяжкие».

Дискография

С Makiza 
 1998 Vida Salvaje
 1999 Aerolíneas Makiza
 2005 Casino Royal

Сольные альбомы 
 2007 
 2009 
 2011 
 2011 
 2014

Синглы

Сотрудничество 

 Uno, Dos Bandera — Control Machete
 Roda Do Funk — Funk Como Le Gusta
 «Lo que tú me das» — Джульета Венегас
 «Eres para mí» — Джульета Венегас
 Freno de Mano — Los Tres
 La Medicina — Los Tetas
 Supervielle — Bajofondo Tango Club
 Música Para Después del Almuerzo — Bitman & Roban
 E.L.H.Y.L.D. — Hordatoj
 Tú y tu mirar. Yo y mi canción — Los Bunkers
 No me digas — Sayag Jazz Machine
 Veneno — Aerstame
 Ayer — Hordatoj
 Hypnotized — Morcheeba
 «Somos sur» — Шадия Мансур
 «Hit Me», «Dreamers» — Molotov, MTV Unplugged (2018)

Номинации

Примечания 
Комментарий

Источники

Авторы-исполнители Чили